Dewar je priimek več znanih oseb:

 Arthur Dewar (kasneje lord Dewar), (1860—1917), škotski politik in sodnik.
 Donald Dewar (1937—2000), škotski politik, prvi minister Škotske.
 James Dewar (1842—1923), škotski fizik in kemik.